Henley Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Henley Creek (Idaho), im Washington County, Bundesstaat Idaho
 Henley Creek (Indiana), im Hamilton County, Bundesstaat Indiana
 Henley Creek (Montana), im Silver Bow County, Bundesstaat Montana
 Henley Creek (South Carolina), im Greenwood County, Bundesstaat South Carolina
 Henley Creek (Tennessee), im Grundy County, Bundesstaat Tennessee
 Henley Creek (Virginia), im Wythe County, Bundesstaat Virginia